Кубок португальської ліги 2014–2015 — 8-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). У змаганні брали участь 36 команд. Титул здобула лісабонська Бенфіка.

Перший раунд 
Матчі були зіграні з 26 липня до 20 серпня 2014 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Другий раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 вересня/29 жовтня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 вересня/16 листопада 2014

|}

Третій раунд 
Матчі були зіграні з 28 грудня 2014 року до 4 лютого 2015 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Півфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 лютого 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 квітня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок португальської ліги на soccerway 

2014–2015
2014 у футболі
2015 у футболі
2014 у португальському спорті
2015 у португальському спорті